Джеймс Уолтер «Джим» Улс (; род. 25 марта 1957) — американский сценарист и продюсер, стал наиболее известен  благодаря сценарию по роману «Бойцовский клуб». Получил степень бакалавра театральных искусств в Дрейковском университете в 1979 году, является выпускником Киношколы UCLA.

Руководит лабораторией сценаристов и актёров, мастерской, где учит людей писать сценарии.

Фильмография 
 Бойцовский клуб / Fight Club (1999) сценарист
 Sweet Talk (2004) сценарист, продюсер
 Seed Money (2010) сценарист
 Телепорт / Jumper (2008) сценарист
 Левиафан / Leviathan (2015) сценарист

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университета Дрейка
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе